Millî Lig 1961/62 was het vierde seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Galatasaray SK werd voor het eerst in de historie van de Süper Lig landskampioen. Titelhouder Fenerbahçe SK werd tweede.

De club uit İzmir die de competitie als hoogste zou eindigen, mocht het jaar erop deelnemen aan de Jaarbeursstedenbeker. De eer viel Altay SK te beurt.

Fikri Elma van Ankara Demirspor nam de helft van de doelpunten van zijn club voor zijn rekening en werd daarmee met 21 doelpunten topscorer van de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1961/62

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1961/62

† Reglementaire uitslag 3-0.

Degradanten en promovendi
Door politieke bemoeienis werd bepaald, dat de nummers 18, 19, 20 van de Süper Lig en de kampioenen van de regionale competities uit Ankara, İzmir en İstanbul aan het eind van het seizoen barragewedstrijden tegen elkaar zouden spelen; de vijf hoogst geklasseerde ploegen van deze minicompetitie zouden het komend seizoen uitkomen in de Süper Lig, die in 1962/63 dus uit 22 clubs zou bestaan. De overgebleven andere club zou deelnemen aan de nieuw opgezette tweede divisie. Alle wedstrijden werden gespeeld op neutraal terrein in Bursa.

Topscorers 1961/62

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1961/62